Friedland peut faire référence à :

Toponymes

Allemagne 
 Friedland, commune de l'arrondissement de Göttingen, en Basse-Saxe ;
 Friedland, ville de l'arrondissement d'Oder-Spree, en Brandebourg ;
 Friedland, ville de l'arrondissement du Plateau des lacs mecklembourgeois, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;

Pologne 
 Korfantów (Friedland in Oberschlesien)
 Mieroszów (Friedland in Niederschlesien)
 Debrzno (Preußisch Friedland)
 Mirosławiec (Märkisch Friedland)

République tchèque 
 Frýdlant v Čechách (Friedland im Isergebirge)
 Frýdlant nad Ostravicí (Friedland an der Ostrawitza)
 Břidličná nad Moravicí (Friedland an der Mohra)

Russie 
 Pravdinsk (Friedland in Ostpreußen), voir aussi Bataille de Friedland (1807)

Patronyme 

 Amanda Friedland (1980-2017), actrice pornographique canadienne.

Histoire 
 Le 
 la bataille de Friedland, victoire de Napoléon I sur les Russes
 L'avenue de Friedland à Paris
 , nom donné à plusieurs navires de la Marine française

Homonymie de toponyme